Mussina steht für:
 Mussina (Bulgarien), Dorf im Norden Bulgariens

Mussina ist der Familienname von:
 Mike Mussina (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Mussina-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika